gróf Győry Ferenc (1723–1790) főispán, a helytartótanács elnökhelyettese, titkos tanácsos
 gróf Győry Ferenc (1774–1829) főispán